6. etape af Giro d'Italia 2022 var en 192 km lang , som blev kørt den 12. maj 2022 med start i  og mål i .

Etapen blev vundet af franske Arnaud Démare fra , der vandt for anden dag i træk.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

06